O Campeonato Carioca de Basquete de 2012 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro.

Regulamento 

Os 4 times se enfrentam em turno e returno na fase de classificação.
Os dois primeiros colocados se classificam diretamente para a final, enquanto que o terceiro e o quarto colocados se enfrentam se enfrentam na disputa pelo terceiro lugar. A final e a disputa pelo terceiro lugar serão disputadas em uma série melhor de três.

Fase de Classificação

Disputa pelo 3º lugar

Final

Classificação final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações Externas 
Site Oficial da BasketRio

2012
Basquetebol de 2012 no Brasil